Родригу Франсишку Пинту Виейра Фернандеш (; 23 марта 2001) — португальский футболист, полузащитник клуба «Спортинг».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии лиссабонского «Спортинг». 27 октября 2019 года дебютировал в основном составе в матче португальской Примейры против «Витории Гимарайнш»

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Португалии до 16, до 17, до 18 и до 19 лет.

В мае 2018 года принял участие в чемпионате Европы до 17 лет, который прошёл в Англии. Сыграл во всех трёх матчах группового этапа против Норвегии, Словении и Швеции. Португальцы заняли в группе третье место и покинули турнир

В июле 2019 года сыграл на чемпионате Европы до 19 лет, который прошёл в Армении. Провёл на турнире три матча, а его сборная завоевала серебряные медали.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Португальской футбольной федерации 

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон